Fonds Commun de Titrisation, est un intermédiaire dans le mécanisme de titrisation qui sert à commercialiser des titres (structure ad hoc).